Дмитрий Повали́шин:
 Повалишин, Дмитрий Ильич (1878—1917) — полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV ст., участник русско-японской и Первой мировой войн, убит под г. Станиславув.
 Повалишин, Дмитрий Федорович (17.02.1856—1916) — действительный статский советник, помещик.